Babica (Klein-Polen)
 Babica (Subkarpaten)

en naar
 Babica (Servië)